Эдуа́рд Бори́сович Глазуно́в (19 сентября 1970 года, Ачинск, Красноярский край, СССР) — советский и казахстанский футболист.

Биография 
Воспитанник республиканского интерната в Алма-Аты. За свою игровую и тренерскую карьеру сменил достаточно много клубов, ни в одном не задерживался более двух лет.

В 1992 году, выступая за «Актау», с 19 голами в 30 играх стал вторым бомбардиром первого чемпионата Казахстана по футболу .

Футбольную карьеру закончил в алматинском «Кайрате», выиграв с клубом Кубок Казахстана 2001 .

С 2016 по 2019 год — директор кызылординского «Кайсара» .

5 июня 2019 года назначен спортивным директором футбольного клуба «Иртыш» (Павлодар), в котором играл 20 лет назад .

Достижения 
  «Иртыш»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана 2000
  «Кайрат»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2001
 Неоднократно входил в число 33-х лучших футболистов Казахстана.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Казахстана
Футбольные тренеры Казахстана
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Карачаганак»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Экибастузец»
Тренеры ФК «Жетысу»
Тренеры ФК «Казахмыс»
Тренеры ФК «Окжетпес»
Тренеры ФК «Женис»
Тренеры ФК «Кызыл-Жар»
Тренеры ФК ЦСКА Алма-Ата